

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Louis Saha, (1978- ), footballeur international français ;
 Meghnad Saha, (1893-1956), astrophysicien indien;

Toponymie
 Saha (autrefois : Saage) est un village estonien ;

Autres
 Le monde saha (Sahā) (jp : shaba-sekai, 娑婆世界 ; zh : suo po) désigne notre monde en proie à de multiples souffrances. Littéralement saha signifie endurance. Le terme est utilisé dans divers textes bouddhiques ou (sūtra ), notamment le Sûtra du Lotus, pour décrire le monde actuel où résident les êtres humains comme une terre impure, souillée par les illusions et les souffrances. Selon la cosmologie indienne traditionnelle, son centre est constitué par le mont Sumeru ;
 L'équation de Saha a été développée par l'astrophysicien indien Meghnad Saha en 1920 ;
 Saha est un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune ;
 Saha Airlines est une compagnie aérienne Iranienne ;

Homonymie
Homonymie de patronyme